Вуффинги (Wuffingas или Wuffings) — династия, правившая в англосаксонском королевстве Восточная Англия. Название рода пошло от имени раннего восточноанглийского короля Вуффы.

Родословная 
Семейное древо включает в себя королей из династии Вуффингов от Веххи до Эльдвульфа, правивших в королевстве Восточная Англия. Они пронумерованы в порядке правления. Эгрик также был представителем династии, но его происхождение точно не установлено. Возможно, он был братом Сигеберта, или сводным братом.

{{familytree |border=1| | | | | | | | | | WEH |                                    WEH= Вехха1}}

{{familytree | | border=1|| | | | | | | | WUF |                                    WUF= Вуффа2}}

{{familytree |border=1| | | | | | | | | | TYT |                                    TYT= Титила3}}

Примечания

Литература 
 
 
 William of Malmesbury’s. Chronicle of the Kings of England from the earliest period to the reign of King Stephen, Book 1, «Of the kings of the East Angles» in  English and in  Latin

Ссылки 
 Dr Sam Newton’s Wuffing Website